Дорнбург (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен. 
 Дорнбург (Заале) — город в Германии, в земле Тюрингия.